Skylark – zespół muzyczny
 Buick Skylark – samochód osobowy
 Dova DV-1 Skylark – samolot ultralekki
 Elbit Skylark I – izraelski, bezzałogowy aparat latający
 USS Skylark (ASR-20) – okręt ratowniczy okrętów podwodnych